WOG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Woodgreen (Australia)